Als Vanguard-Klasse werden mehrere Klassen von Kriegsschiffen der britischen Royal Navy bezeichnet:

 Vanguard-Klasse (1835), eine Klasse von elf 80-Kanonen-Linienschiffen
 Vanguard-Klasse (1992), eine Klasse von vier Atom-U-Booten